Groß Tessin ist der Name folgender Orte:

 Groß Tessin (Glasin), Ortsteil der Gemeinde Glasin, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Groß Tessin (Reimershagen), Ortsteil der Gemeinde Reimershagen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern